Mølholm har flere betydninger:
 Mølholm (Aalborg) – en bebyggelse i Hasseris Sogn, Aalborg Kommune
 Mølholm (Jerslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Jerslev Sogn, Brønderslev Kommune
 Mølholm (Vejle) – en bebyggelse i Mølholm Sogn, Vejle Kommune
 Mølholm (Store Brøndum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Store Brøndum Sogn, Rebild Kommune